Широка поляна може да се отнася за:

В България 
 село в област Хасково
 язовир в Западни Родопи
 защитена местност в Западни Родопи

В Гърция 
 село в дем Мустафчово

Вижте също 
 Широко поле